Píla può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Píla, comune del distretto di Lučenec, nella regione di Banská Bystrica
Píla, comune del distretto di Žarnovica, nella regione di Banská Bystrica
Píla, comune del distretto di Pezinok, nella regione di Bratislava